


Lista de mai jos conține localitățile din județul Bacău.

Vezi și 
Județele României

Bacău
Localități
 Listă, Localități